Пётр Петро́вич Кондратю́к (; 21 апреля 1979, Счастливое, Киевская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Первый профессиональный матч сыграл в 16-летнем возрасте за перволиговый «ЦСКА-Борисфен» 2 июля 1995 года против александрийской «Полиграфтехники» (0:2). Регулярно выступать в основе стал с 1997 года, когда перешёл в «Борисфен». За бориспольскую команду он провёл почти четыре сезона, сыграв 110 матчей, в которых забил 22 гола, непродолжительное время также находясь в аренде в «Роси». Следующие четыре года выступал за полтавскую «Ворсклу», в составе которой дебютировал в Высшей лиге 11 марта 2001 года в матче против «Шахтёра» (0:1). Не смог закрепиться в основном составе, часто выступая за вторую команду.

Играл в винницкой «Ниве» во время тренерства Владимира Бессонова, с 13 забитыми мячами вошёл в тройку лучших бомбардиров Первой лиги. В 2005 году вернулся в Высшую лигу, сыграв один сезон за алчевскую «Сталь». В следующем году Пётр Кондратюк вернулся в «Ворсклу», в составе которой 22 игры провёл за основной состав и 8 за дублирующий. Первый круг сезона 2007/08 провёл в «Ильичёвце» Семёна Альтмана, второй — в черкасском «Днепре» Александра Рябоконя (под его руководством Кондратюк играл ещё в «Борисфене»).

Осенью 2008 года перешёл в черниговскую «Десну», которую возглавил Рябоконь. Первый матч за новую команду провёл 30 августа 2008 года против луганского «Коммунальника» (2:0). Зимой покинул команду. В сезоне 2009/10 вновь выступает за «Десну». Команда заняла 8 место в Первой лиге, но по окончании сезона была исключена из ПФЛ. Главный тренер и несколько игроков, в том числе Пётр Кондратюк, перешли в «ФК Львов». В 2011 году вернулся в «Десну», которая тогда играла во Второй лиге. В сезоне 2011/12 был капитаном команды. В сезоне 2012/13 стал лучшим бомбардиром «Десны» и был внесён сайтом football.ua в символическую сборную группы А второй лиги на позиции центрального полузащитника. В августе 2013 года включён сайтами football.ua и UA-Футбол в символические сборные 5 тура Лиги 1 и признан героем тура. В январе 2016 года ушёл из «Десны». Зимой 2016 года принял участие в Мемориале Щанова в составе любительской команды «Ретро» (Ватутино). 20 марта стало известно, что Кондратюк продолжит карьеру в клубе «Патриот» (Барышевка).

Статистика выступлений 
(откорректировано по состоянию на 5 января 2016 года)

Достижения 
  «Борисфен»
 Победитель Второй лиги Украины (1): 1999/00.
 Серебряный призёр Второй лиги Украины (1): 1998/99.
  «Десна»
 Чемпион Второй лиги Украины (1): 2012/13.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Львов»